Nickel steht für:
 Nickel, ein chemisches Element
 Kupfernickel, siehe Nickelin (Mineral)
 eine künstliche erzeugte Nickelschicht, siehe Vernickeln
 Nickel (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 die 5-Cent-Münze in den USA, siehe 5-Cent-Münze (Vereinigte Staaten)
 die 5-Cent-Münze in Kanada, siehe Kanadischer Dollar #Münzen
 Nickel (Texas), aufgegebene Siedlung im Gonzales County
 Nickel (Taunus), Berg im Hohen Taunus

Siehe auch:

 Nickell
 Nickels
 Nickl
 Nikel (Begriffsklärung)
 Nikl
 Nigl
 Niggl
 Nichol
 Nicol
 Nikol
 Nikolaus